La serra de Collredó és una serra d'altitud moderada a l'est de Tortosa, a la comarca catalana del Baix Ebre. La Serra de Collredó constitueix una prolongació de la serra del Boix que s'estén entre el coll d'Alba i el riu Ebre, al nord de Campredó. És l'extrem meridional del Massís de Cardó, part de la Serralada Prelitoral Catalana. La seva elevació màxima és de 380 metres a la Creu de Collredó. Cal mencionar també el Tossal de l'Espluga, amb una elevació de 262 m. La carretera vella de Tortosa al Perelló passava per aquestes muntanyes.

Referències

Enllaços externs 

 Camino Natural del Ebro 

Massís de Cardó
Collredo